Nova Esquerra Unida (del seu nom en italià Nuova Sinistra Unita), partit polític històric d'Itàlia
 Nacionalsocialistes Clandestins (del seu nom en alemany Nationalsozialistische Untergrund), grup terrorista neonazi d'Alemanya
 NSU Motorenwerke AG (de l'acrònim de Neckarsulm, ciutat on té la seu), indústria automotriu d'Alemanya
 Unitat Nacional de Vigilància (del seu nom en anglès National Surveillance Unit), servei d'intel·ligència de la Garda Síochána d'Irlanda
 N.S.U. (de l'acrònim en anglès de Non-Specific Urethritis), cançó del grup britànic Cream